Соревнования по тхэквондо на XXIX летних Олимпийских играх у мужчин в тяжёлом весе (свыше 80 кг) прошли 23 августа 2008 года в спортивном зале Пекинского научно-технического университета.

Олимпийский чемпион 2000 года кубинец Анхель Матос после того, как рефери Шакир Шельбат признал его проигравшим в поединке за третье место против Армана Чилманова, нанес судье удар ногой в голову в связи с несогласием с решением судей. За это Матос был впоследствии пожизненно дисквалифицирован Всемирной федерацией тхэквондо.

Медали

Формат соревнований 
Победители боёв предварительного раунда основной сетки выходят в четвертьфинал; победители четвертьфиналов выходят в полуфинал; победители полуфиналов выходят в финал, где разыгрывают золотую и серебряную медаль. Проигравшие финалистам соответственно в предварительном раунде и в четвертьфиналах встречаются между собой в двух утешительных поединках. Победитель утешительного поединка встречается в боях за бронзовую медаль с проигравшим полуфиналистом из другой половины сетки. Вручаются две бронзовые медали.

Результаты 
Сокращения
 SUP — Победа ввиду явного преимущества
 DSQ — Дисквалифицирован

Основные соревнования

Утешительные соревнования

Ссылки 
 Тхэквондо на сайте официальном сайте Игр   

Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008
2008 год в тхэквондо